Яфет Зване (10 января 1974 года) — южноафриканский футболист, полузащитник. Выступал за сборную ЮАР.

Карьера 
Всю карьеру, кроме двух лет в России, провёл в ЮАР. В феврале 2003 года по рекомендации работавшего в Африке Виктора Бондаренко подписал контракт с клубом премьер-лиги «Ростов». За команду провёл 40 матчей в чемпионате, в середине 2005 вернулся в ЮАР.

Сборная 
Сыграл за сборную ЮАР 10 матчей.

Примечания

Ссылки 
 

Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Морока Свэллоуз»
Игроки ФК «Голден Эрроуз»
Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу